

Geografia

Francia 
 Chavannes – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Chavannes – comune nel dipartimento del Cher (Centro-Valle della Loira)
 Chavannes-les-Grands – comune nel dipartimento del Territorio di Belfort (Borgogna-Franca Contea)
 Chavannes-sur-l'Étang – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)
 Chavannes-sur-Reyssouze – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Chavannes-sur-Suran – ex comune ora frazione di Nivigne-et-Suran, comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Les Chavannes-en-Maurienne – comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Chavannes-de-Bogis – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)
 Chavannes-des-Bois – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)
 Chavannes-le-Chêne – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)
 Chavannes-les-Forts – ex comune ora frazione di Siviriez, comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)
 Chavannes-le-Veyron – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)
 Chavannes-près-Renens – comune nel distretto dell'Ouest lausannois (Canton Vaud)
 Chavannes-sous-Orsonnens – ex comune ora frazione di Villorsonnens, comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)
 Chavannes-sur-Moudon – comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)

Persone 
 Jean-Baptiste Chavannes (1947) – agronomo haitiano
 Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898) – pittore francese

Pagine correlate 
 Chavanne – pagina di disambiguazione